La Médaille de la bravoure de la Reine (en anglais : Queen's Gallantry Medal, abrégé en QGM) est la décoration civile de troisième niveau du Royaume-Uni et du Commonwealth.

Créée le  afin de remplacer l'Ordre de l'Empire britannique, elle est décernée pour des « actes de bravoure exemplaires » et est essentiellement une médaille civile, bien qu'elle puisse être également accordée au personnel militaire. Un peu plus de  ont été décernés depuis son institution, dont 120 aux policiers du Royal Ulster Constabulary au cours du conflit nord-irlandais.

Notes et références

Bibliographie 
 Abbott, PE et Tamplin, JMA - British Gallantry Awards, Nimrod Dix and Co, 1981.
 Duckers, P - British Gallantry Awards 1855-2000, Shire Publications, 2001.

Décoration civile britannique
Élisabeth II